Mikuriya ist der Familienname folgender Personen:

 Kei Mikuriya, (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Kunio Mikuriya, Generalsekretär der Weltzollorganisation
 Takafumi Mikuriya (* 1984), japanischer Fußballspieler